Konsulat RP w Dyneburgu (Polijas Republikas konsulāts Daugavpilī) – polska placówka konsularna działająca w okresie międzywojennym w ówczesnym Dyneburgu.

Historia 
W latach 1917–1918 funkcjonowało w Dyneburgu pierwsze polskie przedstawicielstwo w Łatgalii, będące ekspozyturą Rady Regencyjnej, które powołano celem podtrzymywania tożsamości narodowej na terenach przygranicznych w tej części Łotwy. W 1920 władze polskie otworzyły w Dyneburgu agencję konsularną, w 1921 podnosząc jego rangę do konsulatu. W urzędzie powstaje placówka wywiadowcza RALF. W 1923 adres konsulatu był następujący: ul. Piotrogrodzka 23, następnie Teātra iela 8 (1923-1930).  później mieścił się w nim konsulat litewski, również w okresie lat 1994-2003, obecnie budynek zajmuje Litewskie Towarzystwo Kulturalne i Litewskie Centrum Kultury. Około 1930 pod siedzibę urzędu zakupiono budynek przy Karavanes ielā 10 (1934), której zmieniono nazwę na Pulkv. Brieża iela 10 (1936-1939), obecnej (od 1991) ul. Muzealnej 6. Podejmowano różne inicjatywy integrujące polskie środowisko. Od 1934 konsulat wydawał periodyk „Nasze Życie”. Z chwilą wybuchu II wojny światowej budynek, jak też byłą siedzibę Poselstwa RP w Rydze, przejęło reprezentujące również władze polskie Poselstwo Wielkiej Brytanii. Po zaanektowaniu Łotwy przez ZSRR, w latach 1940–1941 budynek był siedzibą miejscowej placówki NKWD. Mieści się w nim komenda straży miejskiej (Pašvaldības Policija).

Kierownicy konsulatu 
 1920-1921 - Stanisław Syrewicz, agent konsularny (1858-1926)
 1921-1930 – ppłk. Michał Marian Świerzbiński, konsul (1875-1965)
 1930-1935 – Mieczysław Babiński, konsul (1891-1961)
 1935-1938 – Tadeusz Buynowski, konsul (1895-1943)
 1938-1939 – Marian Somiczek, konsul

Bibliografia 
 Wojciech Skóra: Służba konsularna Drugiej Rzeczypospolitej. Organizacja, kadry i działalność, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 953
 Rocznik Służby Zagranicznej RP, MSZ, Warszawa 1938
 Paweł Ceranka, Krzysztof Szczepanik (opr.): Urzędy konsularne Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1945 : informator archiwalny, Ministerstwo Spraw Zagranicznych/Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2020

Linki zewnętrzne 
 Konsulat RP w Dyneburgu
 Druga siedziba Konsulatu RP przy Teātra iela 8

Przypisy 

Dyneburg
Stosunki polsko-łotewskie (II Rzeczpospolita)
Dyneburg
Polska